Il singolare del torneo di tennis ATP Nizza 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale Guillermo Vilas 6–4, 1–6, 6–2, 6–0.

Teste di serie 
 Björn Borg (campione)
 Guillermo Vilas (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Nizza 1977